Сен-Сенфорье́н ():

 Сен-Сенфорьен — коммуна во Франции, департамент Дё-Севр
 Сен-Сенфорьен — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Сен-Сенфорьен — коммуна во Франции, департамент Иль и Вилен
 Сен-Сенфорьен — коммуна во Франции, департамент Лозер
 Сен-Сенфорьен — коммуна во Франции, департамент Сарта
 Сен-Сенфорьен — коммуна во Франции, департамент Шер
 Сен-Сенфорьен — коммуна во Франции, департамент Эр

См. также 
 Блёри-Сен-Сенфорьен — коммуна во Франции, департамент Эр и Луар
 Сен-Сенфорьен-д’Ансель — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара
 Сен-Сенфорьен-де-Брюйер — коммуна во Франции, департамент Орн
 Сен-Сенфорьен-де-Буа — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара
 Сен-Сенфорьен-де-Ле — коммуна во Франции, департамент Луара
 Сен-Сенфорьен-де-Мармань — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара
 Сен-Сенфорьен-де-Маэн — коммуна во Франции, департамент Ардеш
 Сен-Сенфорьен-де-Мон — коммуна во Франции, департамент Манш
 Сен-Сенфорьен-де-Теньер — коммуна во Франции, департамент Аверон
 Сен-Сенфорьен-д’Озон — коммуна во Франции, департамент Рона
 Сен-Сенфорьен-ле-Валуа — коммуна во Франции, департамент Манш
 Сен-Сенфорьен-су-Шомерак — коммуна во Франции, департамент Ардеш
 Сен-Сенфорьен-сюр-Куаз — коммуна во Франции, департамент Рона
 Сен-Сенфорьен-сюр-Куз — коммуна во Франции, департамент Верхняя Вьенна
 Сен-Сенфорьен-сюр-Сон — коммуна во Франции, департамент Шер